Burggrafenburg steht für:
 Burggrafenburg (Magdeburg), eine Burg in Magdeburg
 Burggrafenburg (Nürnberg), einen Teil der Nürnberger Burg
 eine der Burg Raabs an der Thaya vorgelagerte Burg

Siehe auch:
 Burggrafenberg